Friderici ist der Familienname folgender Personen:

 Blanche Friderici (1878–1933), US-amerikanische Schauspielerin
 Christoph Konrad Wilhelm Friderici (1726–1769), deutscher Jurist
 Daniel Friderici (1584–1638), deutscher Kantor, Kapellmeister und Komponist
 Daniel Gottlieb Friderici (1767–1826), Regierungs–Baurath 
 Dieter Braun-Friderici (1927–2007), deutscher Politiker, Präsident des Sparkassen- und Giroverbands Rheinland-Pfalz
 Erich Friderici (1885–1964), deutscher General, im Zweiten Weltkrieg Befehlshaber der rückwärtigen Heeresgebiete Süd und B
 Johann Arnold Friderici (1637–1672), deutscher Mediziner und Botaniker
 Johannis Friderici (1563–1629), deutscher Historiker, Philologe und Pädagoge, siehe Johann Friderich
 Jurriaan François de Friderici (1751–1812), Generalgouverneur in Suriname
 Valentin Friderici (1630–1702), deutscher Philologe, Ethnologe und evangelischer Theologe

Siehe auch:

 Friederici